

Sigle 
 Oil Control Valve  – Valvola Controllo Olio

Codici 
 OCV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ocana (Colombia)